

Codici 
 juu – codice ISO 639-3 della lingua ju

Altro 
 Juu – gruppo di lingue della famiglia linguistica khoisan, parlate in Africa meridionale.